Dades de la Temporada 1935-1936 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 L'Espanyol jugà els dos primers partits del Campionat de Catalunya amb el segon equip, perquè alguns dels seus jugadors no havien retornat de la gira sud-americana de l'estiu.
 13 d'octubre de 1935, en partit del Campionat de Catalunya, Espanyol 7 - CE Júpiter 4.
 17 de novembre de 1935, en partit de lliga, Madrid CF 6 - Espanyol 0.
 12 de gener de 1936, en partit de lliga, Espanyol 6 - Sevilla FC 1.
 9 de febrer de 1936, en partit de lliga, Espanyol 3 - Madrid CF 9.
 16 de febrer de 1936, en partit de lliga, CA Osasuna 6 - Espanyol 1.
 22 de març de 1936, en partit de lliga, Espanyol 1 - Real Oviedo 5.

Resultats i Classificació

Campionat de Catalunya

Lliga i Copa d'Espanya 
 Lliga d'Espanya: Novena posició amb 17 punts (22 partits, 8 victòries, 1 empat, 13 derrotes, 36 gols a favor i 53 en contra).
 Copa d'Espanya: Quarts de final. Eliminà el València CF i el Jerez, essent eliminat pel FC Barcelona.

Plantilla

Notes

Referències

Enllaços externs 
 Temporada 1935-36 de l'Espanyol 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions esportives del 1935 a Catalunya
Competicions esportives del 1936 a Catalunya